Corine peut désigner :
 Corine, acronyme de coordination de l’information sur l’environnement, commission chargée de l’environnement par l'Union européenne avec pour but principal la gestion de l’information et des actions en environnement avec l’UE, pour définir et protéger les biotopes (Corine Biotope), combattre les pollutions de l'air, cartographier la répartition des différents modes d'occupation des sols (Corine Land Cover) et préserver les zones naturelles ;
 la corine, une protéine ;
 Corine, une chanteuse française de disco-pop ;
 Corine, l'unique album solo de Corine Marienneau sorti en 2002.

Voir aussi